Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2016. Oranje kwam dit jaar uit in vriendschappelijke wedstrijden en de kwalificatie voor het WK 2018.

Statistieken 

Legenda

 Na afloop van een trainingskamp in Portugal (vanuit waar Oranje twee wedstrijden speelde) slinkte Dick Advocaat zijn selectie in tot 23 spelers. De vijf spelers die gemarkeerd zijn met een * vielen hierbij af, en ontbraken dus in de selectie voor het kwalificatieduel met Luxemburg.

Nederland
Nederland